En komponent har flere betydninger eller specialiseringer:
Mekanisk komponent
Elektronisk komponent
Komposant i en vektor

Se også
Tokomponentlim

Teknologiske systemer